Tai’an Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tai'an Shi, prefektur, Shandong, 
 Tai'an Xian (härad i Kina), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar